George Burk (1922–2017) – amerykański malarz
 George A. Burk (ur. 1941) – amerykański kapitan